The Ring kan avse:

 The Ring – originaltitel för filmen Cirkusboxaren från 1927 av Alfred Hitchcock
 The Ring (film) – en film från 2002
 The Ring Magazine – en boxningstidskrift
 The Ring (Angelavsnitt)  – ett avsnitt i Angel (säsong 1) en tv-serien